Wielka Brytania
 Hinckley – miasto w hrabstwie Leicestershire
 Hinckley – stacja kolejowa w Hinckley, w hrabstwie Leicestershire, w Anglii

Miejscowości w USA:
 Hinckley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Hinckley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Hinckley – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Millard
Gminy w USA:
 Hinckley (ang. Hinckley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Hinckley (ang. Hinckley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina